Historische personen
John Locke (filosoof) (1632-1704), Brits filosoof
John Locke (muzikant) (1943-2006), Amerikaans rockmuzikant

Fictieve personen
John Locke (Lost),  personage uit de televisieserie Lost